Шенонсо (фр. Chenonceaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Замок Шенонсо (фр. Chateau de Chenonceau) — замок на Луарі.